Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 5-ös, továbbá -ös, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5H, 5i, 5K, 5M, 5P, 5R, 5T, 5U, 5Y, illetve C5-ös, MU5-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 5-ös busz (Baja)

 5-ös busz (Balassagyarmat)megszűnt
 5A busz (Balassagyarmat)megszűnt
 5B busz (Balassagyarmat)

 5-ös busz (Balatonfüred)

 5-ös busz (Balatonfűzfő)

 5-ös busz (Békéscsaba)

 5-ös busz (Budapest)
 -ös busz (Budapest)megszűnt
 5A busz (Budapest)megszűnt
 5B busz (Budapest)megszűnt
 5C busz (Budapest)megszűnt
 MU5-ös busz (Budapest)időszakos

 5-ös busz (Cegléd)
 5A busz (Cegléd)

 5-ös busz (Dunakeszi)

 5-ös busz (Dunaújváros)

 5-ös busz (Eger)
 5A busz (Eger)
 5B busz (Eger)megszűnt
 5C busz (Eger)megszűnt
 5D busz (Eger)megszűnt
 5i busz (Eger)megszűnt

 5-ös busz (Gödöllő)megszűnt
 5E busz (Gödöllő)megszűnt

 5-ös busz (Győr)
 5B busz (Győr)
 5R busz (Győr)

 5-ös busz (Gyula)

 5-ös busz (Kaposvár)

 5-ös busz (Kecskemét)

 5-ös busz (Keszthely)
 C5-ös busz (Keszthely)

 5-ös busz (Makó)

 5-ös busz (Mezőkövesd)
 5C busz (Mezőkövesd)
 5D busz (Mezőkövesd)
 5E busz (Mezőkövesd)
 5F busz (Mezőkövesd)
 5Y busz (Mezőkövesd)

 5-ös busz (Miskolc)
5A busz (Miskolc)megszűnt
5V busz (Miskolc)megszűnt

 5-ös busz (Mosonmagyaróvár)
 5A busz (Mosonmagyaróvár)
 5H busz (Mosonmagyaróvár)
 5K busz (Mosonmagyaróvár)
 5R busz (Mosonmagyaróvár)

 C5-ös busz (Nagykanizsa)

 5-ös busz (Nyíregyháza)
 5A busz (Nyíregyháza)

 5-ös busz (Pápa)

 5-ös busz (Salgótarján)
 5A busz (Salgótarján)

 5-ös busz (Sopron)
 5A busz (Sopron)
 5M busz (Sopron)megszűnt
 5T busz (Sopron)
 5Y busz (Sopron)

 5-ös busz (Siófok)megszűnt

 5-ös busz (Szekszárd)
 5Y busz (Szekszárd)

 5-ös busz (Szolnok)
 5A busz (Szolnok)
 5Y busz (Szolnok)megszűnt

 5-ös busz (Szombathely)megszűnt
 5H busz (Szombathely)

 5-ös busz (Tata)
 5A busz (Tata)

 5-ös busz (Tatabánya)
 5P busz (Tatabánya)
 5A busz (Tatabánya)megszűnt
 5T busz (Tatabánya)megszűnt

 5-ös busz (Várpalota)

 5-ös busz (Veszprém)
 5A busz (Veszprém)megszűnt temetői járat
 5T busz (Veszprém)temetői járat

 5-ös busz (Zalaegerszeg)
 5C busz (Zalaegerszeg)
 5U busz (Zalaegerszeg)
 5Y busz (Zalaegerszeg)
 C5-ös busz (Zalaegerszeg)